Ardmore kan syfta på:

Ardmore (destilleri) – ett destilleri som tillverkar whisky, beläget i östra delen av regionen Speyside i Skottland

Geografi

Irland 

 Ardmore (ort i Irland, Munster), Waterford,

USA 

 Ardmore, Oklahoma, Oklahoma, Carter County, 
 Ardmore, Tennessee – en stad Giles County, på gränsen till Alabama 
 Ardmore, Alabama – en stad i Limestone County, på gränsen till Tennessee 
 Ardmore, Pennsylvania, Montgomery County, 

Robotskapade USAförgreningar